Супербабуся (сезон 1) — українське психологічне реаліті-шоу від творців проєкту про виховання дітей «Супермама». Прем'єра першого сезону відбулась 21 липня 2021 року.

Суперниці

1 тиждень (1-4 випуск)

Оцінки суперниць

2 тиждень (5-8 випуск)

Оцінки суперниць

3 тиждень (9-12 випуск) 

Оцінки суперниць

4 тиждень (13-16 випуск) 

Оцінки суперниць

5 тиждень (17-20 випуск) 

Оцінки суперниць

6 тиждень (21-24 випуски) 

Оцінки суперниць

Бабуся-дизайнер Віра вирішила не продовжувати участь і не приїхала на фінал. Усі її бали, виставлені суперницями, були анульовані. Тому вперше за історію проекту, (а також, за історію проекту Супермама) за титул Супербабусі боролися 3 учасниці.
СТБ